Primärgefüge bezeichnet
 in der Werkstoffkunde die Anordnung der Bestandteile bei der Erstarrung von aus Schmelzen entstandenen Stoffen wie Metallen und Legierungen, siehe Gefüge (Werkstoffkunde)
 in der Geologie die Anordnung von Gesteinsbestandteilen bei der Entstehung des Gesteins, siehe Gefüge (Geologie)